Ла Занха Гранде има више значења:

 Ла Занха Гранде (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Занха Гранде (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику